Orestes – imię
 Orestes – postać w mitologii
 Orestes – ojciec Romulusa Augustulusa, naczelnik wojsk
 Orestes – dramat Eurypidesa
 Orestes – miasto w USA, w stanie Indiana, w hrabstwie Madison